

Пльосо — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Пльосо — селище, Бабаєвський район, Вологодська область

Див. також 
 Плесо (значення)
 Пльос (значення)